Anha ist Name folgender Orte:
 Anha (Xichang), Großgemeinde in Xichang
 Aigne auf Okzitanisch
Kurzname für Vila Nova de Anha, portugiesische Gemeinde